Сан-Мигель-де-Абона ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 42,04 км². Население 16707 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web municipal

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе